
Чиф (, ) — английское слово, присутствующее в названии ряда организаций, должностей, объектов, произведений искусства.

Спортивные коллективы

Регби 
 «Чифс» — новозеландский клуб.
 «Эксетер Чифс» — английский клуб.

Футбол 
 «Атланта Чифс» — американский клуб.
 «Кайзер Чифс» — южноафриканский клуб.
 «Канзас-Сити Чифс» — американский клуб.

Прочее 
 Чековый инвестиционный фонд (ЧИФ) — специализированный фонд для оказания помощи населению в инвестировании приватизационных чеков (ваучеров) и обеспечения профессионального управления активами данного фонда.
 Kaiser Chiefs — британская рок-группа.
 Чиф-Логан — парк штата в Западной Виргинии (США)
 Chiefs — австралийский киберспортивный клуб.